Statisticile sezonului A PFG 1996-1997.

Descriere 
La startul campionatului s-au aliniat 16 echipe ,iar câștigătoarea trofeului a fost CSKA Sofia.

Clasament

Referințe 

Sezoane A PFG
A PFG